Эстеба́н Хосе́ Жан-Пьер Око́н-Кельфа́н (; род. 17 сентября 1996 в , Нормандия, Франция) — французский автогонщик. Чемпион гоночной серии GP3 2015 года. С 2016 года выступает в «Формуле-1». С 2020 года выступает за команду «Рено» (в 2021 году переименована в Alpine).

Карьера 
Окон начал карьеру в 2006 году с картинга. Дебютным для него стал чемпионат Франции (класс Minime), в котором в 2006 году он занял восьмое место, а в 2007 году — первое. В 2008 году стал чемпионом Франции в классе Cadet, а с 2009 года начал участвовать в классе KF3, в котором в 2010-м занял 2-е место в 21° Trofeo Andrea Margutti, а в 2011-м — 2-е в WSK Euro Series и 1-е в Чемпионате Франции.

В 2012 году принял участие в Еврокубке Формулы-Рено 2.0 в составе команды «Koiranen Motorsport», в котором, сумев один раз финишировать на подиуме — на 3-м месте во второй гонке на трассе Поль Рикар, набрал 31 очко и занял 14-е место; также выступал в 10 гонках сезона Альпийской Формулы-Рено 2.0, где в обоих гонках на Ред Булл Ринге занял 3-е место и с заработанными 69 очками занял 7-е место.

В 2013 году Окон продолжал выступать в Еврокубке Формулы-Рено в команде «ART Junior Team»: в первых гонках на Моторленде и Хунгароринге, во второй на Moscow Raceway занял 2-е место, во вторых гонках на Поль-Рикаре и Каталунье занял 1-е место, всего набрал 159 очков и стал бронзовым призёром серии. Участвовал и в восьми гонках Североевропейского кубка Формулы-Рено 2.0, где три раза финишировал на подиуме, заработал 122 очка и занял 12-е место.

В 2014 году дебютировал в чемпионате Европы «Формулы-3» в составе команды «Prema Powerteam». В 21 из 33 гонок он финишировал на подиуме: 9 раз на первом месте, 9 на втором и 3 — на третьем, заработал 478 очков и стал чемпионом. Также Окон выступал в 4 гонках Формулы-Рено 3.5 в команде «Comtec Racing» и был тест-пилотом в команде «Лотус» Формулы-1.

В 2015 году Окон стал чемпионом серии GP3 и продолжал занимать должность тест-пилота в команде «Формулы-1» «Форс Индии».

В 2016 году стал пилотом «Мерседеса» в серии DTM, а также резервистом в командах «Мерседес» и «Рено» «Формулы-1».

«Формула-1» 
10 августа 2016 года в Manor Racing Team было объявлено о подписании контракта с Оконом, по которому он стал боевым пилотом команды до конца сезона. В ноябре 2016 года Force India объявила о том, что Окон станет основным пилотом команды в сезоне .

26 марта 2017 года в первой гонке сезона — Австралии — набрал первое очко за 10 место, после чего повторил результат в двух последующих гонках. 30 апреля 2017 года в России занял 7 место, а 14 мая в Испании — 5 место. В следующем этапе — Гран-при Монако — Окон не набрал очков, получив прокол шины, однако затем, начиная с Канады, выдал серию из 12 подряд финишей в десятке, завершившуюся повторением лучшего результата сезона (5 место) в Мексике, а в Монце стартовал 3-м. При этом в Гран-при Азербайджана и Бельгии Окон имел столкновения со своим напарником по Force India Серхио Пересом. Гонщики помирились перед Гран-при Италии 2017 года.

Продолжил выступления за Force India в сезоне 2018. В 2019 потерял место в Racing Point (бывшая Force India), которое занял сын нового владельца команды Лоуренса Стролла Лэнс Стролл. В сезоне 2019 был резервным пилотом в команде Mercedes. На Гран-при Бельгии было объявлено, что Окон заменит Нико Хюлькенберга в Renault.

В предпоследней гонке сезона-2020 — Гран-при Сахира в Бахрейне — добился первого в карьере подиума, заняв 2-е место. В 2021 году выиграл первую гонку в карьере — в Венгрии. Выступает в команде Alpine.

Результаты выступлений

Формула-1 

|-
! 
! Manor Racing Team
! Manor MRT05
! Mercedes PU106C Hybrid 1,6 V6T
! 

!|
!|

|-
! 
! rowspan=2 | Sahara Force India F1 Team
! Force India VJM10
! Mercedes M08 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|||
!|

|-
! 
! Force India VJM11
! Mercedes M09 EQ Power+ 1,6 V6T
! 

!|
!|

|-
! 
! Renault F1 Team
! Renault  RS20
! Renault E-Tech 20 1,6 V6
! 

!||||||||
!|

|-
! 
! Alpine F1 Team
! Alpine A521
! Renault E-Tech 20B 1,6 V6
! 

!|

|-
! 
! BWT Alpine F1 Team 
! Alpine  A522
! Renault E-Tech 22 1,6 V6 t
! 

!|

|-
! 
! BWT Alpine F1 Team 
! Alpine  A523
! Renault E-Tech 23 1,6 V6 t
! 

|}

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 

Автогонщики Франции
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты GP3 из Франции
Пилоты DTM из Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1 2020-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Manor
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Force India
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Renault
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alpine
Победители Гран-при Формулы-1